Die Spielzeit 2017/18 war die erste reguläre Austragung nach der Umbenennung der ehemaligen Schweizer National League A in National League. Die reguläre Saison umfasste 50 Qualifikationsrunden und begann am 7. September 2017 mit der Partie Genève-Servette HC gegen Lausanne HC und endete am 5. März 2018. Die Playoffs und Playouts begannen am 10. März 2018.

Modus 
Gespielt wurden von den 12 Teams zwei Doppelrunden zu je 22 Spielen. Dazu gab es pro Team je 6 Zusatzbegegnungen gegen 3 Gegner, die aufgrund einer regionalen Einteilung (Ost, Zentral, West) festgelegt wurden. Insgesamt bestritt also jede Mannschaft 50 Qualifikationsspiele. Danach ermittelten die besten acht Mannschaften den Schweizer Meister im Playoff-Stil. Die Viertelfinale und Halbfinale, sowie das Finale wurden nach dem Modus Best-of-Seven gespielt.

Die anderen vier Mannschaften ermittelten in den Playouts diejenige Mannschaft, die gegen den Meister der Swiss League um den Klassenerhalt spielen musste.

Teilnehmer 

In der Saison 2017/18 sind zwölf Mannschaften in der NL vertreten – dieselben zwölf wie in der Vorsaison.

Hauptrunde

Tabelle 

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschießen, NNP = Niederlage nach Penaltyschießen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Beste Scorer 

Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten
Stand: Saisonende 2017/18

Beste Torhüter 
(Torhüter mit mindestens 15 Spielen)
Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett:  Bestwert

Stand: Saisonende 2017/18

Playoffs

Playoff-Baum

Viertelfinal 
Die Viertelfinalserien fanden vom 10. bis zum 24. März 2018 statt.

Halbfinal 
Die Halbfinalserien fanden vom 27. März bis zum 10. April 2018 statt.

Final

Kader des Schweizer Meisters

Playouts

Modus 
Nach dem Ende der regulären Saison bestritten die Teams auf den Plätzen neun bis zwölf eine Platzierungsrunde, wobei die Mannschaften die Punkte aus der Hauptrunde mitnahmen.

Nach der Abstiegsrunde, die sechs Spieltage betrug, ermittelten die beiden Vereine auf den Plätzen elf und zwölf im Modus Best of Seven den Letztplatzierten der National League, dieser musste anschließend die Liga-Qualifikation gegen den Meister der Swiss League bestreiten.

Platzierungsrunde 

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, NNV = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Playout-Final 

Der Playout-Final fand vom 27. März bis zum 10. April 2018 statt.

HR = Hauptrunde (inkl. Platzierungsrunde)

Liga-Qualifikation 

Die Liga-Qualifikation wurde im Modus Best of Seven ausgetragen. Der Verlierer der Playouts traf dabei auf den Meister der Swiss League.

Dank dem 4:3-Sieg in der Serie stiegen die SCRJ Lakers auf. Der EHC Kloten musste den Gang in die Swiss League antreten.

Weblinks 
 National League

Einzelnachweise 

2017
Eishockeysaison 2017/18